E=mc est une célèbre équation qui apparaît en 1900 chez le mathématicien et physicien français Henri Poincaré, puis est reprise par Olinto de Pretto en 1903 et Albert Einstein en 1905, dans le cadre de la relativité restreinte.

Littérature 

 E = mc, recueil de Pierre Boulle publié en 1957, qui contient la nouvelle E = mc² ou Le roman d'une idée.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en .

Album 

 , album de Giorgio Moroder sorti le  ;
 E=mc2, album de Mariah Carey sorti le .

Autres 

 E=mc mon amour, roman de Patrick Cauvin ;
 EMC2, entreprise de stockage informatique américaine ;
 EMC2, groupe coopératif agricole et agroalimentaire.
Homonymie de titre